5 де Хулио има више значења:

 5 де Хулио (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Хулио (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику